В Военно-воздушных силах СССР существовало две 20-х истребительных авиационных дивизии:

 20-я смешанная авиационная дивизия
 20-я истребительная авиационная дивизия ПВО (1950)
 20-я истребительная авиационная дивизия (1980)

История переименований 

 20-я смешанная авиационная дивизия  сформирована в августе 1940 года на основании Постановления СНК СССР[1] на базе 43-й истребительной авиационной бригады ВВС Одесского военного округа. 10 апреля 1942 года обращена на формирование Военно-воздушных сил 18-й армии.
 20-я истребительная авиационная дивизия ПВО (1950) сформирована в составе 78-го истребительного авиационного корпуса ПВО 64-й воздушной истребительной армии на аэродроме в г. Елец. Расформирована в составе 6-й отдельной армии ПВО на аэродроме Громово Ленинградской области в 1961 году.
  20-я истребительная авиационная дивизия (1980) создана в апреле 1980 года в составе ВВС Дальневосточного военного округа. Расформирована в составе 1-й воздушной армии в 1986 году.